Сергій I може бути ім'ям наступних осіб: 

 Сергій I (Патріарх Константинопольський) — патріарх Константинопольський в 610-638. 
 Сергій I — Папа Римський в 687-701. 
 Сергій I (герцог Неаполя) (помер у 864) — герцог Неаполя.

Див. також  
 Сергій (значення)